Чинарлы (до 1991 г. — Новограждановка) — село в административно-территориальном районе села Чинарлы Билясуварского района Азербайджанской Республики. Постановлением № 54-XII Верховного Совета Азербайджанской Республики от 7 февраля 1991 года село Новграждановка было переименовано в Чинарлы.

Топонимика 
Посёлок Великокнязевка возник в конце XIX века в результате переселения русских семейиз центральных губерний России. После революции переименовано в Новограждановку. Из-за большого количества платанов на его территории в 1991 году было переименовано в Чинарлы.

География и климат 
Деревня расположена на Муганской равнине.

Население

Культура 
В селе действуют филиал библиотеки и почтовое отделение (AZ1314).

Образование 
В селе действует средняя школа.

Здравоохранение 
В селе расположен медицинский центр.

Примечание 

Википедия:Статьи с источниками из Викиданных
Населённые пункты Билясуварского района